Bavaud ist der Name von

 Georges Bavaud (1923–2007), Schweizer römisch-katholischer Priester, Theologe, Dogmatiker und Ökumeniker.
 Maurice Bavaud (1916–1941) versuchte 1938 Adolf Hitler zu erschießen